Jan Roubal může být:

 Jan Roubal (entomolog) (1880–1971) – český pedagog a entomolog
 Jan Roubal (lékař) (* 1971) – český lékař, psychiatr
 Jan Roubal (pedagog) (1947–2015) – český teatrolog a pedagog